ЛиАЗ, LIAZ:
 автомобильные марки и заводы:
 ЛиАЗ — советское и российское предприятие Ликинский автобусный завод (расположен в городе Ликино-Дулёво Московской области) и марка производимых им автобусов
 LIAZ — марка чехословацких и чешских автомобилей, производимых «Либерецкими автомобильными заводами» — компанией, расположенной в городе Яблонец-над-Нисоу
 ТЕ ЛИАЗ Яблонец над Нисоу ()  — название чехословацкого и чешского футбольного клуба «Яблонец» с 1963 по 1993 гг.

См. также 
  (значения)